

Geografia
 Yates – township della contea di Lake, Michigan
 Yates – città della contea di Orleans, New York
 Yates – campo petrolifero del Texas

Persone
 Adam Yates – ciclista britannico
 David Yates – regista britannico
 Frances Yates – storica e saggista britannica
 Simon Yates – ciclista britannico